Eversheide steht für:

 Eversheide (Osnabrück), Ortsteil von Osnabrück im Stadtteil Eversburg
 Lager Eversheide für politische Gefangene und Kriegsgefangene, später Displaced Persons, siehe unter Oflag VI C und DP-Lager#Niedersachsen